LaGrange kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten
LaGrange (Arkansas), door de United States Postal Services geschreven als La Grange
LaGrange (California),   door de United States Postal Sevices geschreven als La Grange
LaGrange (Georgia),   door de United States Postal Sevices geschreven als Lagrange
Lagrange (Indiana),  een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
LaGrange County, Indiana
LaGrange (Tennessee)
LaGrange (Wyoming),   door de United States Postal Sevices geschreven als Lagrange
LaGrange (North Carolina), officieel La Grange,  door de United States Postal Sevices geschreven als  Lagrange

Zie ook
 La Grange (doorverwijspagina)
 Lagrange (doorverwijspagina)